Atlantic City může být:
 Atlantic City – město v New Jersey v USA
 Atlantic City (Wyoming) – vesnice ve Wyomingu v USA
 Atlantic City (film, 1944) – americký film režiséra Raye McCareyho z roku 1944
 Atlantic City (film, 1980) – kanadsko-francouzský film režiséra Louise Malleho z roku 1980